El colibrí blanquiverde, amazilia blanquiverde, diamante blanco y verde, amazilia blanca y verde o amazilia blanco y verde (Amazilia viridicauda) es una especie de ave de la familia Trochilidae (colibrí).

Es endémica de la cordillera de los Andes, pudiéndose encontrar tan solo en Perú.

Sus habitats naturales son: regiones subtropicales o tropicales húmedas de alta altitud y bosques secundarios altamente degradadas.

Referencias

Enlaces externos

viridicauda
Aves de Perú